Падура — фамилия.

Известные носители:
 Падура, Леонардо (род. 1955) — кубинский писатель и журналист.
 Падура, Роман Иванович (род. 1954) — советский футболист, защитник.
 Падура, Фома (1801—1871) — украинско-польский поэт.